Ел Техолоте има више значења:

 Ел Техолоте (Текоанапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Техолоте (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику